Příjmení Shearer nosí více významných osobností:

 Alan Shearer (* 1970) – anglický fotbalový reprezentant
 Harry Shearer (* 1943) – americký komediální herec a spisovatel
 Norma Shearerová (1902–1983) – americká herečka kanadského původu

Externí odkazy